Giovanni Andrés Moreno Cardona (Segovia, 1 de julho de 1986) é um futebolista colombiano que joga como meio campista. Atualmente joga pelo Shanghai Shenhua, sendo um dos principais jogadores do clube.

Títulos 
 Shanghai Shenhua
 Copa da China: 2017, 2019

Ligações externas
Ficha de Giovanni Moreno no soccerway 

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas da Corporación Deportiva Envigado Fútbol Club
Futebolistas do Atlético Nacional
Futebolistas do Racing Club
Futebolistas do Shanghai Shenhua
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol